We Bring The Noise! — восьмий альбом німецького гурту Scooter, який вийшов 11 червня 2001 року.

Трекліст 
 «Habibi Halua» — (1:08)
 «Posse (I Need You On The Floor)» — (3:50)
 «Acid Bomb» — (5:32)
 «We Bring The Noise!» — (3:44)
 «R U :) ?» — (5:19)
 «So What'cha Want» — (4:06)
 «Burn The House» — (4:34)
 «Chinese Whispers» — (6:23)
 «I Shot The DJ» — (3:39)
 «Transcendental» — (6:01)
 «Remedy» — (3:37)
 «Devil Drums» — (5:24)

Сингли 

 «Posse (I Need You On The Floor)» — (2001)
 «Aiii Shot The DJ» — (2001)

Альбоми Scooter